— токийский квартал, расположен в специальном районе Тайто.

История 

Квартал известен своими большими магазинами, которые продают традиционные японские куклы.

Токийская франко-японская средняя школа также расположена в этом квартале.

Транспорт 

Станция Асакусабаси расположена на линии Собу, а также на линии Асакуса.

Ссылки 
 Тайто

Кварталы Токио
Район Тайто